BQ:
 afkorting voor de Canadese politieke partij Bloc Québécois
 Boston Qualifier, iemand die zich gekwalificeerd heeft voor de  Marathon van Boston
 een ISO 3166-landcode voor Caribisch Nederland
 Bq
becquerel, de SI-eenheid van radioactiviteit
 bq:
 een Spaans merk, officieel bq Mundo Reader
 .bq, het toegewezen internetlandcode-topleveldomein van Bonaire, Sint Eustatius en Saba